Lijst van steden in Mongolië; plaatsen met meer dan ongeveer 9000 inwoners.

Externe links 
 National Statistical Office
  City Population